Belotti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Belotti (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Andrea Belotti (Rennfahrer), italienischer Motocrosser
 Frank Belotti (1898–1972), US-amerikanischer Politiker
 Laura Belottí (* 1966), italienische Schwimmerin
 Lino Bortolo Belotti (1930–2018), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Bergamo
 Marco Belotti (* 1988), italienischer Schwimmer

Siehe auch:
 Bellotti